CREDIF peut faire référence à :
 Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français, organisme français public de recherche scientifique (1959-1996) ;
 Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme, centre de recherches spécialisé sur la condition de la femme en Tunisie.